Bucyk ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Bucyk (* 1935), kanadischer Eishockeyspieler
 Randy Bucyk (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Terry Bucyk (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler